Straffähigkeit steht für:

 die Zurechnung einer Tatverantwortung bei natürlichen Personen, siehe Strafmündigkeit
 die Zurechnung einer Tatverantwortung bei Rechtspersonen (auch juristischen Personen, also etwa Unternehmen) im Allgemeinen, siehe Belangbarkeit